Kupka:
 František Kupka (1871, Opočno  1957, Puteaux)
 5363 Kupka